N’Dour ist der Familienname folgender Personen:

Astou N’Dour (* 1994), spanische Basketballspielerin
Maurice N’Dour (* 1992), senegalesischer Basketballspieler
Viviane N’Dour (* 1959), senegalesische Sängerin
Youssou N’Dour (* 1959), senegalesischer Sänger und Songautor